Boldyrew, Boldyrewa () ist der Familienname folgender Personen:

 Anatoli Kapitonowitsch Boldyrew (1883–1946), russischer Kristallograf, Mineraloge, Geologe und Hochschullehrer
 Jelena Wladimirowna Boldyrewa (* 1961), sowjetisch-russische Festkörperchemikerin und Hochschullehrerin
 Juri Jurjewitsch Boldyrew (* 1960), russischer Politiker 
 Wassili Georgijewitsch Boldyrew (1875–1933), russischer General 
 Wil Konstantinowitsch Boldyrew (1924–2003), russischer Diplomat